Викторија Азаренка је освојила турнир. У финалу је савладала Серену Вилијамс са 2:6, 6:2, 7:6(8:6). 
Марион Бартоли је на овом турниру одиграла свој последњи меч у професионалној каријери, противница јој је била Симона Халеп.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори 
 Резултати турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Синсинатија 2013.
Отворено првенство Синсинатија — жене појединачно